Goenoeng Lemboe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Lembu (berg i Indonesien, Aceh), 
 Gunung Lembu (berg i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar